Pierwszy traktat w Brömsebro – traktat zawarty pomiędzy Królestwem Danii i Norwegii a Królestwem Szwecji w 1541 roku;
 Drugi traktat w Brömsebro – traktat zawarty pomiędzy Królestwem Danii i Norwegii a Królestwem Szwecji w 1645 roku, zwany również pokojem w Brömsebro.